ППЦ — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений.
 ППЦ — полуприцеп-цистерна
* ППЦ — Польская православная церковь

 ППЦ — Пермский перинатальный центр
 ППЦ — приёмно-передающий центр
 ППЦ — прикладной потребительский центр
 ППЦ — производственно-продюсерский центр
 ППЦ — пункт подготовки цистерн

См. также 
 PPC (латиница)
 ППС